Stokłosy – osiedle w Warszawie
 Stokłosy – stacja warszawskiego metra
 Stokłosa – rodzaj traw